Усланка — топоним.

 Усланка — село в Курской области.
 Усланка — деревня в Ленинградской области.
 Усланка — река в Ленинградской области и Карелии.